Le mot gorge désigne notamment : 
 la gorge, en anatomie, la partie du cou antérieure à la colonne vertébrale ;
 une gorge, un passage encaissé entre deux reliefs ;
 Liste de gorges
 la gorge, une forme de pièce mécanique ;
 la gorge, désigne l'entrée du tube du calice ou de la corolle des fleurs gamosépales ou gamopétales ;
 la gorge est une moulure formant un segment de cercle concave dont la profondeur égale la moitié de la hauteur ;
 la gorge est la partie d’un ouvrage (bastion, tour) placée du côté du terrain sur lequel l’ennemi à le moins de chance de venir s’établir ;
 la gorge désignait anciennement la poitrine d'une femme. Cette dénomination désuète se retrouve aujourd'hui dans le mot « soutien-gorge » ;
 la bénédiction des gorges est un sacramental de l'Église catholique romaine ;
 Le fleuve  Gorge, un cours d’eau de l’Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 Les lacs Gorge, un ensemble de plans d'eau au Colorado.

Gorgé peut désigner :
 le groupe Gorgé, spécialisé dans la sécurité nucléaire et incendie

Voir aussi